Давидя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Давидян, Андрей Сергеевич (1956—2016) — советский и российский музыкант.
 Давидян, Борис Аркадьевич (известен под псевдонимом Бока; 1949—2020) — советский и армянский певец.
 Давидян, Гарник Джавадович (род. 1961) — советский и украинский тренер по фехтованию.
 Давидян, Давид Рудикович (род. 1997) — российский футболист.
 Давидян, Людвиг Карапетович (род. 1935) — советский и российский скульптор.
 Давидян, Нельсон Амаякович (1950—2016) — советский борец греко-римского стиля, тренер.
 Давидян, Норайр Рафаэлович (1950—2020) — армянский хирург, министр здравоохранения Армении (2003—2007).
 Давидян, Олег Амаякович — советский борец греко-римского стиля.
 Давидян, Рафаэль Рубенович (1923—1997) — советский и российский скрипач.
 Давидян, Сергей Петрович (1923—1996) — советский певец (лирико-драматический тенор), известен исполнением песен Арно Бабджаняна из кинофильма «Песня первой любви». Заслуженный артист РСФСР (1959).

См. также 
 Давтян